Хуан Австрийский (Juan José de Austria)

Габсбурги
 Хуан Австрийский (1547—1578) — незаконный сын Карла V, знаменитый полководец.
 Хуан Австрийский Младший (1629—1679) — незаконный сын короля Филиппа IV.
 Иоганн Баптист Австрийский (1782—1859) — сын императора Леопольда II
В искусстве
 Дон Хуан Австрийский — прозвище шута при дворе короля Филиппа IV, модели одноименного портрета Диего Веласкеса (см.).
 «Хуан Австрийский» (en) (1847) опера Айзека Нэйтана